Elmshausen (Dautphetal), een plaats in de gemeente Dautphetal in de Duitse deelstaat Hessen
Elmshausen (Lautertal), een plaats in de gemeente Lautertal (Odenwald) in de Duitse deelstaat Hessen